VM i landevejscykling 2005 fandt sted i Madrid, Spanien, mellem 19. september og 25. september 2005. Blandt begivenhederne fandt man landevejsløb og en enkeltstart for mænd, kvinder og mænd under 23.

Mændenes landevejsløb blev vundet af den belgiske cykelrytter Tom Boonen.

Begivenheder

Medaljeoversigt

Eksterne links 
 Officielle hjemmeside
 Officielle resultater

2005
Cykelløb i 2005
Cykelløb i Spanien
Sport i Madrid